Дми́трий О́сипов:
 Осипов, Дмитрий Александрович (1900—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Осипов, Дмитрий Васильевич (род. 1966) — генеральный директор «ВСМПО-Ависма» (с 2021 года), бывший гендиректор ПАО «Уралкалий» (2013—2020), депутат Законодательного Собрания Пермского края (2016—2021).
 Осипов, Дмитрий Вячеславович (род. 1996) — российский футболист.
  (род. 1979) — российский и украинский хоккеист, защитник.
  Примечания